Southern est un nom commun anglais, relatif au sud géographique (South, en anglais). Comme nom propre, c'est entre autres un patronyme.

Le nom peut référer à :
 Southern (Govia Thameslink Railway), le nom d'une concession ferroviaire du sud de Londres, et le nom de marque de la société l'exploitant ;
 Southern Records, un label discographique ;
 Southern, un district de Hong Kong ;
 Southern Wine & Spirits, une entreprise de vins et spiritueux ;
 Southern Company, une entreprise du secteur énergétique américain.

Patronyme 

 Ashleigh Southern (1992), joueuse de water-polo australienne ;
 Edwin Southern (1938), biologiste britannique ;
 Eve Southern (1898-1972), actrice américaine ;
 Lauren Southern, (1995), militante politique et journaliste canadienne ;
 Sir Richard William Southern, (1912-2001), médiéviste britannique, professeur à l'Université d'Oxford ;
 Terry Southern (1924-1995), écrivain, scénariste, acteur et producteur américain.

Autre 
 Southern Victory, série de romans de science-fiction d'Harry Turtledove.